Барано́к — белорусская фамилия.
 Баранок, Андрей Геннадьевич (род. 1979) — белорусский футболист, полузащитник «Витебска».
 Баранок, Михаил Степанович (род. 1942) — советский передовик сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.